Een James Bondfilm, zie Thunderball (film)
 Een James Bondboek zie Thunderball (roman)
 Een Belgisch project van elektronische muziek, zie Thunderball (project)
 Thunderball (soundtrack)